Municipio de Willowdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Willowdale (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Willowdale (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.